François-Adrien Boieldieu (1775-1834), compositeur français ;
 Louis Boïeldieu (1815-1883), compositeur français, fils du précédent.

Voir aussi